Detta är en lista över Schweiz kantoner sorterade efter deras areal.

Se även
Lista över Schweiz kantoner efter folkmängd

Kantoner efter yta